

Sigle 
 Real-time Blackhole List – mezzo attraverso il quale è possibile pubblicare una lista di indirizzi IP, noto anche come DNSBL, per bloccare spammer noti

Codici 
 RBL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto municipale di Red Bluff (Stati Uniti d'America)